Genitaldeszensus (lat. Descensus genitalis) ist der Oberbegriff für:
 Scheidensenkung (Descensus vaginae, Vaginalsenkung), die Senkung der Vagina (ohne Durchtritt durch die Vaginalöffnung) 
 Gebärmuttersenkung (Descensus uteri), das Durchdrücken der Gebärmutter in den Geburtskanal (ohne Durchtritt durch die Vaginalöffnung)